Le peuple Naxi (纳西) est une minorité ethnique de la Chine.
 Le naxi est la langue de cette minorité.
 Le district de Naxi (纳溪) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme